De Asociación de Clubs de Baloncesto, kortweg Liga ACB of ACB, is de hoogste professionele basketbalcompetitie van Spanje. De competitie werd opgericht in 1956 onder de naam Liga Nacional, waarna de naam in 1983 veranderde in de huidige versie. Ook spelen clubs van Andorra in Spanje.

De Liga ACB wordt gespeeld volgens de regels van de FIBA en omvat achttien clubs. De twee toonaangevende clubs in de Liga ACB zijn Real Madrid en FC Barcelona. De ACB wordt gezien als een van de sterkste basketbalcompetities ter wereld, achter de Amerikaanse NBA.

Kampioenen

Liga Española de Baloncesto 1957-1983

Asociación de Clubs de Baloncesto 1984-heden

Aantal kampioenschappen

Externe link
 Officiële website Liga ACB

Basketbal in Spanje